St. John the Baptist Roman Catholic Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. John the Baptist Roman Catholic Church (Delaware), ID-Nr. 82002349
 St. John the Baptist Roman Catholic Church (Kentucky), ID-Nr. 80001495
 St. John the Baptist Roman Catholic Church (Ohio), ID-Nr. 77001083